James Stuart kan syfta på bland andra:

* James Stuart (1713–1788), engelsk arkitekt och arkeolog 
 James Stuart (1741–1815), brittisk militär och ämbetsman
 James Ewell Brown Stuart (1833–1864), amerikansk sydstatsgeneral
 James Francis Edward Stuart (1688–1766), skotsk och engelsk tronpretendent

Se även 
 Jakob av Skottland